Matikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), joueur et entraîneur finlandais de football
Marjo Matikainen-Kallström (né en 1965), fondeuse et femme politique finlandaise
 (né en 1950), entraîneur et directeur-général finlandais de hockey sur glace
Petri Matikainen (né en 1967), joueur finlandais de hockey sur glace
, archer finlandais 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois